

Общий список запусков

Проблемные старты

Статистика запусков

По стране изготовителя РН 

Источники (1) (2), (3)

По стране оператора запуска

По определенным операторам запуска

По космодрому

По РН

По модификации РН

Примечания